Финал Кубка Футбольной лиги 1965 года () состоял из двух матчей. Матч стал завершением 5-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги. В финале встретились лондонский клуб «Челси» и «Лестер Сити». Первый матч прошел 15 марта 1965 года в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», в котором «Челси» победил со счетом 3:2. Второй матч прошел 5 апреля 1965 года на стадионе «Филберт Стрит» в Лестере, где команды сыграли вничью 0:0 и «Челси» стал обладателем Кубка Футбольной лиги в первый раз.

Отчёт о матче

Первая игра

Вторая игра

Путь к финалу

Ссылки 
 Результат первого матча  на Soccerbase.com
 Результат второго матча  на Soccerbase.com

1965
Англия Кубок Футбольной лиги
Кубок Футбольной лиги 1965
Кубок Футбольной лиги 1965
События 15 марта
Март 1965 года
События 5 апреля
Апрель 1965 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Лестере
Спорт в Великобритании в 1965 году
1965 год в Лондоне